David Peralta puede referirse a: 

 David Peralta (beisbolista): un beisbolista venezolano. 
 David Peralta (futbolista): un jugador de fútbol para ciegos argentino.